Светска лига у ватерполу 2004 () било је треће издање овог такмичења. Завршни турнир се играо у Лонг Бичу, СAД од 22. до 24. јула.

 Победа у регуларном времену - 3 бода
 Победа након пенала - 2 бода
 Пораз након пенала - 1 бод
 Пораз у регуларном времену - 0 бодова

Квалификациони турнир 
 Из групе А прве 3 репрезетације иду даље, четвртопласирана испада.

Група А

Група Б 
 Из групе Б прве две репрезетације иду даље, плус САД као домаћин финалног турнира.

Финални круг 
У финалном кругу учествују 6 репрезетација и игра се по нокаут систему.

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмица за 5./6. место

Утакмица за 3./4. место

Финале 

{| class="wikitable"

Коначан пласман 

 {| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 0 auto;"
|-
!Победници
|-
|-
|Мађарска2. титула

Спољашње везе 

 Страница на званичном ФИНА сајту

Светска лига у ватерполу
Ватерполо у САД
Ватерполо у 2004.